een bepaalde vorm van sociale status
 Prestige (bier), een Haïtiaans biermerk
 Prestige (film), een film van Tay Garnett
 Prestige Records, een platenlabel
 Prestige (schip), een tanker die verging voor de kust van Galicië, Spanje
 The Prestige, een film van Christopher Nolan
 Prestige (uitgever), een uitgever van stripboeken